Ки́вимяэ ( — «Каменная гора») — микрорайон в районе Нымме города Таллина, столицы Эстонии.

География 

Расположен в южной части Таллина. Граничит с микрорайонами Хийу, Нымме и Пяэскюла. Площадь — 2,22 км2.

Улицы 
Основные и самые протяжённые улицы микрорайона Кивимяэ: бульвар Вабадузе, Воолу, Ильмаризе, Кивимяэ, Лаулику, Олеви, Пыллу, Пярнуское шоссе, Радтеэ, улицы Санатоориуми, Таара, Иоганна Вольдемара Янсена.

В микрорайоне есть улицы, названные по мотивам эстонской мифологии, в частности Ванемуйзе ( — Ванемуйне) и Ильмаризе ( — Ильмарине).

Общественный транспорт 
Через Кивимяэ проходит железная дорога Таллин — Кейла. В микрорайоне находится железнодорожная остановка «Кивимяэ». Здесь останавливаются поезда ELR5 (Таллин — Палдиски), ELR51 (Таллин — Рийзипере), ELR52 (Таллин — Клоогаранна), ELR53 (Таллинн — Кейла) и ELR7 (Таллин — Пяэскюла).

В микрорайоне курсируют городские автобусы маршрутов № 18, 20, 27 и большое число пригородных автобусов.

Население 
В 2014 году в Кивимяэ проживали 4936 человек, доля мужчин — 45 %; эстонцы составляли 87 % жителей микрорайона.

История 
Кивимяэ получил своё название в честь груда камней, образовавшейся в ходе строительства железной дороги Таллин — Кейла, которое производилось в 1869—1870-х годах. Строители сравнивали с землей каменистые холмы и складывали образовавшиеся камни в кучу. К северу от железной дороги здесь располагалось болото Халликиви ( — «серый камень»), названное в честь большого валуна, который был разрушен и использован для строительства Николаем фон Гленом.

В начале XX века здесь находилась школа Глена, но до 1920-х годов в Кивимяэ встречались в основном одиночные частные дома и хутора. Местность была заселена слабо и большую её часть занимал сосновый лес.

В 1924 году была открыта железнодорожная остановка Кивимяэ. В качестве вокзального здания использовался старый товарный вагон. Новое здание вокзала было построено в 1937 году.

В связи с хорошим климатом и чистым лесным воздухом, в 1926 году в Кивимяэ был построен туберкулёзный санаторий. Здание санатория спроектировал архитектор Эрих Якоби.

В 1927 году на территории современного микрорайона расположился третий участок добровольческой пожарной службы Нымме. Тремя годами позже было построено здание пожарной службы.

В 1932 году по проекту архитектора Фридриха Вендаха здесь была построена Кивимяэская начальная школа, которая сейчас носит название Кивимяэская основная школа (в настоящее время находится на территории микрорайона Пяэскюла). В 1938 году в Кивимяэ по проекту Альфреда Кехва был возведен военный санаторий, который, как и санаторий, построенный в 1924 году, специализировался на лечении туберкулёза.

С целью улучшения жизни в районе директор Ныммеской гимназии Альфред Теасте в 1936 году основал «Общество благоустройства и облагораживания Нымме-Кивимяэ „Мяндла“». Общество открыло на улице Кандле общественный парк отдыха с аттракционами и сценой для представлений.

Учреждения и предприятия 
 Vabaduse pst 130 — Таллинская средняя музыкальная школа;
 Vabaduse pst 135a — детский сад «Ныммеканнике» ();
 Kivimäe tn 17 — детский сад «Лаулику» ();
 Põllu tn 63 — Кивимяэский центр семейных врачей;
 Sõbra tn 61 — Таллинский спортивный центр «Сыбра Спорт» (Tallinn Sõbra Sports Center).

До сентября 2019 года по адресу Vabaduse pst 128 работал легендарный универмаг «Яннсени каубамая» (). В настоящее время в его здании работает магазин торговой сети «Maxima».

Памятники 
На улице Янсена находится исторический памятник Морской крепости Императора Петра Великого — основание 12-дюймового тылового орудия.

В Кивимяэ установлен мемориальный камень в честь актера Вольдемара Пансо, который проживал в этом микрорайоне.

Галерея

Примечания

Литература 
 
 

Районы Таллина